Judith O'Dea (nascida em 20 de abril de 1945) é uma atriz estado-unidense conhecida por seu papel como Barbara no filme de George A. Romero Night of the Living Dead (1968). Além de seu papel mais famoso, O'Dea apareceu no filme para televisão The Pirate (1978) e nos filmes Claustrophobia (2003), Evil Deeds (2004), e October Moon (2005).

O'Dea é dona e opera a O'Dea Communications, uma firma que lida com treinamento de comunicações orais.

Ligações externas 

 
 

O'Dea, Judith